Rezurex — американская группа из Лос-Анджелеса, Калифорния, играющая сайкобилли. Сначала группа называлась Lobo Negro. Вокалист группы Дэниел де Леон перед каждым выступлением загримировывает половину лица, чтобы она была похожа на скелета. 

Песня «Dia de los Muertos» вошла в  два сборника — «Give 'Em the Boot IV» лейбла Hellcat Records (9 ноября 2004) и «This Is Horrorpunk, Vol. 2» лейбла
Fiend Force Records (19 апреля 2005). Первый студийный альбом «Beyond the Grave» вышел 21 марта 2006 года на немецком лейбле Fiend Force Records. В 2008 году, на этом же лейбле был выпущен второй альбом «Psycho Radio»

Дискография

Альбомы
 Beyond the Grave (2006)
 Psycho Radio (2008)
 Dance Of The Dead (2011)

Сборники
 Give 'Em the Boot IV (2004; песня «Dia de los Muertos»)
 This Is Horrorpunk, Vol. 2 (2005; песня «Dia de los Muertos»)

Состав 
 Дэниел де Леон (Daniel deLeon) — вокал, гитара
 Мэнни (Manny) — гитара
 K.R.O. — контрабас
 Бен 9000 (Ben 9000) — ударные

Ссылки 
Официальный сайт
Rezurex on Myspace 

Сайкобилли-группы